Lost Dogs перший збірник пісень американської рок-групи Pearl Jam, який був випущений 11 листопада 2003 року.

Треклист 
 All Night - 3:22
 Sad - 3:39
 Down - 3:15
 Hitchhiker - 3:17
 Don't Gimme No Lip - 2:35
 Alone - 3:11
 In the Moonlight - 3:07
 Education - 2:46
 Black, Red, Yellow - 3:26
 U - 2:53
 Leaving Here - 2:51
 Gremmie Out of Control - 2:25
 Whale Song - 3:35
 Undone - 3:10
 Hold On - 4:22
 Yellow Ledbetter - 5:00
 Fatal - 3:39	
 Other Side - 4:04	
 Hard to Imagine - 4:35
 Footsteps - 3:54
 Wash - 3:48
 Dead Man Walking - 4:16
 Strangest Tribe - 3:49
 Drifting - 2:53
 Let Me Sleep - 2:59
 Last Kiss - 3:17
 Sweet Lew - 2:11
 Dirty Frank - 5:42
 Brother - 3:47
 Bee Girl - 9:55

Джерела 
 Lost Dogs  Allmusic
 Lost Dogs  last.fm

Грандж-альбоми
Збірки Pearl Jam
Англомовні музичні альбоми
Альбоми американських виконавців
Музичні альбоми 2003
Альбоми Epic Records
Листопад 2003
Рок-альбоми